Vöhringen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Vöhringen, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Vöhringen, Bayern – kommun i Landkreis Neu-Ulm, Bayern